La abreviatura HQ puede referirse a:

 HQ, abreviación de Headquarters.
 HQ (vídeo), abreviación de High-quality video.